Eerste divisie (mannenhandbal) 2015/16
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2015/16